Sojenice so lahko:
 sojenice, bajeslovna bitja.
 Sojenice, zgodovinski roman.